David Cook può riferirsi a:

 David Cook – vincitore della settima stagione di American Idol
David Cook – il secondo album di David Cook
 David Cook – giocatore inglese di cricket
 David Cook – ciclista britannico
 David Cook – autore di giochi di ruolo e videogiochi
 David Cook (1929-2003) – esperto di letteratura dell'Africa orientale
 David Cook – imprenditore statunitense
 David Cook – politico nordirlandese appartenente all'Alliance Party
 David Cook – pilota di auto da corsa britannico
 David Cook – scrittore e presentatore TV britannico
 David J. Cook – uomo della legge del far west, a cui sono attribuiti oltre 3000 arresti
 David L. Cook – cantante di musica country e commediante
 David Essex – cantante britannico, nato come David Albert Cook
 David Cook – storico studioso dell'Islam